Эбервейн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эбервейн, Карл (1786—1868) — немецкий композитор.
 Эбервейн, Траугот Максимилиан (1775—1831) — немецкий скрипач и композитор.